En headhunter (eng. "hovedjæger") er en person, der arbejder med rekruttering, men kan også være:

 Headhunter (film)
 Headhunter (band)